Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le FC Lourdes qui obtient sa 2ème victoire dans cette compétition.

Phase de qualification

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Toulon (24 points) contre Perpignan (26) et Lourdes (27) contre Mont-de-Marsan (23).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1953-1954
Rugby à XV en 1953
Sport en France en 1953
Rugby à XV en 1954
Sport en France en 1954